Ямбуто — гидроним, название трёх озёр на территории России:

 Ямбуто (исток Мордыяхи)
 Ямбуто (исток Сёяхи)
 Ямбуто (исток Ямбутояхи)